Матвійчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Матвійчук Анатолій Миколайович (* 1958) — український співак.
 Матвійчук Богдан Олегович (* 1954) — український хірург, професор, доктор медичних наук.
 Матвійчук Валерій Костянтинович (* 1951) — доктор юридичних наук, професор.
 Матвійчук Віталій Андрійович — український військовик, прапорщик Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Матвійчук Володимир Андрійович — український військовик, старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Матвійчук Володимир Макарович (* 1951) — український економіст.
 Матвійчук Володимир Максимович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Матвійчук Гліб Алімович (* 1981) — російський актор, композитор, продюсер, співак, мовознавець.
 Матвійчук Едуард Леонідович (* 1963) — політичний діяч, голова Одеської обласної державної адміністрації.
 Матвійчук Микола Макарович (1924—2001) — український історик.
 Матвійчук Микола Филимонович (1904—1993) — український літературознавець, фольклорист, доктор філологічних наук.
 Матвійчук Наталія Володимирівна — заступник директора Колегіуму мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського, заслужений працівник культури України.
 Матвійчук Ніна Іванівна (нар. 1948) — українська поетеса та перекладачка.
 Матвійчук Олександр Вікторович (*1977) — український футболіст, захисник.
 Матвійчук Олександр Миколайович (* 1975) — український хокеїст.
 Матвійчук Панас Андрійович (1914—1945) — підпільник ОУН, вояк УПА.
 Матвійчук Річард (* 1973) — канадський хокеїст.
 Матвійчук Юліан Олександрович (* 1989) — український громадсько-політичний діяч, військовик, учасник війни на сході України голова Полтавської міської організації ВО «Свобода», депутат Полтавської міської ради 7-го скликання.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук